USA's fanebærere ved OL indeholder samtlige idrætsudøvere som har båret USA's flag under åbningsceremonierne til sommer- og/eller vinter-OL.

Fanebærere

Referencer 

Fanebærere ved OL
Olympiske fanebærere efter land